Afonso Henriques pode designar

Afonso I de Portugal ou Dom Afonso Henriques - primeiro rei de Portugal;
 Afonso Henriques, conde de Gijón e Noronha, filho natural do rei Henrique II de Castela;
Afonso de Bragança, Duque do Porto ou Dom Afonso Henriques - filho de Carlos I de Portugal, duque do Porto e último vice-rei da Índia Portuguesa.

Desambiguação